est une ville anglaise située dans le comté de Durham, au nord-est du pays. En 2011, sa population était de .

Références

Source de la traduction

Liens externes 

 

Village dans le comté de Durham